L'expression traversée du désert peut faire référence à :
 la période de l'Exode où le peuple juif a fui l'Égypte avec Moïse ;
 une période de la vie de Jésus de Nazareth qui est commémorée par les chrétiens lors du carême ;
 un jeu de société créé par Reiner Knizia : La Traversée du désert ;
 un moment difficile dans la vie d'un individu, particulièrement quand un personnage public n'intéresse plus les médias ou les électeurs, par exemple :
 Charles de Gaulle entre 1946 et 1958 ;
 la traversée du désert par les Arméniens, pendant le génocide arménien, en 1915-1916 ;
 la traversée du prophète Mahomet de La Mecque à Médine le  : l'Hégire, début du calendrier musulman.